Necker svájci folyó
 Necker, német családnév